Strunkovice bzw. Strunkowitz bezeichnet

Strunkovice nad Blanicí (Strunkowitz an der Flanitz), Flecken im Okres Prachatice, Tschechien
Strunkovice nad Volyňkou (Strunkowitz an der Wolinka), Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien